Ляхівці () — назва населених пунктів в Україні та Білорусі

Топоніми

Ляхівці — село в Мозирському районі Гомельської області (Михалківська сільська рада)
 Ляхівці — село в Малоритському районі, Берестейської області (Мокранська сільська рада)

Ляхівці — село в Ужгородському районі Закарпатської області.
 Ляхівці — містечко на Волині. 1946 року перейменоване на Білогір'я.
 Ляхівці — колишня назва села Глинівці, Андрушівського району Житомирської області.
 Ляхівці — колишня назва села Підгір'я, Богородчанського району Івано-Франківської області.

Див. також 
 Ляховець